Herminghaus hat folgende Bedeutungen:

 Emil Herminghaus (1837–1921), deutscher Unternehmer
 Helmut Herminghaus (1928–2020), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Stephan Herminghaus (* 1959), deutscher Physiker
 Villa Herminghaus, Unternehmer-Villa in Velbert-Mitte
 Herminghauspark, nach Emil Herminghaus benannter Park in Velbert-Mitte